Mrákotín ist der Name mehrerer Orte in Tschechien

Gemeinde im Okres Chrudim, siehe Mrákotín u Skutče
Gemeinde im Okres Jihlava, siehe Mrákotín u Telče